Гигрин — алкалоид, производное пирролидина.

История 

Гигрин впервые был обнаружен в листьях одной из разновидностей коки в 1862 году. В 1939 году выделен из вьюнка гаммадного ().

Свойства 

Бесцветная летучая жидкость, сильное третичное основание. В живых организмах синтезируется из орнитина или аргинина. Пирролидиновое кольцо возникает в процессе внутримолекулярной реакции образования основания Шиффа, ацетильная группа происходит от ацетилкофермента А.

Литература 

 
 
 Dr. Ame Pictet (1904). The Vegetable Alkaloids. With particular reference to their chemical constitution. London: Chapman & Hall.

Пирролидины
Соединения азота по алфавиту